A magyar labdarúgó-válogatott utolsó 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligája mérkőzését Törökország ellen játszotta 2020. november 18-án. A mérkőzés győztese feljutott az A ligába. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 951. mérkőzése.

Előzménye
A magyar válogatott a 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligáját a torna B ligájának 3. csoportjában töltötte, ahol a válogatott Oroszországgal, Szerbiával és Törökországgal mérkőzött meg oda-visszavágós rendszerben. A magyarok a csoport élén zártak ezzel feljutottak a Nemzetek Ligája A Ligába.

Helyszín 
A találkozó a budapesti Puskás Arénában került megrendezésre.

Keretek

A mérkőzés

Az összeállítások 

Statisztika

Kapcsolódó szócikkek 

 Magyar labdarúgó-válogatott
 Török labdarúgó-válogatott
 UEFA Nemzetek Ligája (2020–2021-es szezon)

Jegyzetek 

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2020-ban
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Törökország ellen